Djupdalstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupdalstjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,94 ha)
Djupdalstjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Djupdalstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (5,02 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn